Прудный — посёлок в Рязанском районе Рязанской области России. Входит в состав Октябрьского сельского поселения.

История 
В 1992 году указом Президиума ВС РСФСР поселок рыбхоза «Павловский» переименован в Прудный.

Население

Примечания 

Населённые пункты Рязанского района (Рязанская область)